Le Missionnaire, un roman américain de 2005 écrit par Jon Ferguson ;
 Le Missionnaire, un film français de 2009 de Roger Delattre.

Voir aussi